Андрей Ефимович Тесля (1880 — ?) — депутат Государственной думы I созыва от Полтавской губернии

Биография 
Украинец, из крестьян деревни Степановка Васильевской волости Полтавского уезда Полтавской губернии. Учился в сельской школе.
 В 1898 г. окончил школу садоводства и огородничества.
 В 1899 г. окончил учительские курсы Уманского земледельческого училища. 
 В 1900 г. — преподаватель специальных предметов полтавской школы садоводства и огородничества. 
 В 1901 г. перешёл в школу садоводства, огородничества и лесоводства в Константинограде в связи с её открытием. 
 С 1903 — помощник управляющего данной школы.
В 1904 году был выслан на Кавказ за пропаганду социалистических идей. Управляющий имениями и садовыми заведениями в Закавказье.

16 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Полтавского губернского избирательного собрания. Вошёл в Трудовую группу. Член комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов и комиссии для разбора корреспонденции. Подписал законопроект о «О гражданском равенстве», законопроект «33-х» по аграрному вопросу, заявление об образовании местных земельных комитетов. Выступал в прениях по ответному адресу и аграрному вопросу.

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал "Выборгское воззвание"  и осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен права быть избранным.

В 1906 г. редактор-издатель газеты «Крестьянский депутат», принимал участие в работе объединенной фракции Трудовой группы и Крестьянского союза в Государственной думы II созыва, некоторое время был её секретарём.

4—28 мая 1917 года в Петрограде на Первом Всероссийском Съезде Советов Крестьянских Депутатов избран товарищем председателя Съезда от украинских депутатов.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сочинения 
 А. Е. Тесля. Пути к наилучшему развитию Отечественного Садоводства. - Журнал "Садовод". 1913 г., № 1

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 610.
 Состав Трудовой группы в I и II Государственных думах. М, 1988. С. 52-53.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 267.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 53.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 60. Лист 10 оборот, 29; Фонд 1327. Опись 1. 1905. Дело 141. Лист 93-93 оборот.

Примечания 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Трудовая группа